Liu Song (; * 12. Mai 1972 in Guilin) ist ein ehemaliger argentinischer Tischtennisspieler chinesischer Herkunft. Er gewann mehrere Medaillen bei Lateinamerikameisterschaften.

Werdegang 
Liu begann im Alter von neun Jahren mit dem Tischtennisspielen. Zwischen 1990 und 1994 war er Mitglied der chinesischen Nationalmannschaft und gewann 1991 die China Junior National Individual Championships. 

1990 zog seine Familie nach Argentinien und ließ sich im Stadtteil Floresta in der Stadt Buenos Aires nieder. Liu folgte 1995 und nahm die argentinische Staatsbürgerschaft an. 1996 erreichte er das Halbfinale der US Open. Er gewann alle argentinischen Meisterschaften zwischen 1995 und 2001, aber wechselte 1997 seinen Wohnort zwischen Argentinien und Europa um professionell zu spielen. Später zog er nach Bordeaux, wo er seit 2001 lebt und für die lokale Mannschaft SAG Cestas in Frankreichs erster Liga spielte.  

In seiner Karriere vertrat er sein Land viermal bei den Olympischen Spielen und nahm an insgesamt neun Weltmeisterschaften teil. Zu seinen weiteren Erfolgen zählen die Goldmedaillen bei den Lateinamerikameisterschaften im Einzel (1998, 2003, 2006, 2007, 2010) und im Team (2006).

In den 1990er Jahren war Liu Song auch in Deutschland aktiv. Er wurde mit dem 1. FC Bayreuth 1998 Meister der 2. Bundesliga Süd und wechselte danach in die Schweiz.

Spielweise 
Liu Song hatte einen unorthodoxen Spielstil. Während er mit der Vorhand mit einem Noppeninnen-Belag mit harten Topspins bedingungslos offensiv spielte, benutzte er auf der Rückhand einen Langnoppen-Belag, mit dem er auch Schnittabwehr-Bälle einstreute.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Liu Song in der Datenbank von sports-reference (englisch)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Argentinien)
Olympiateilnehmer (Argentinien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer an den Panamerikanischen Spielen (Argentinien)
Teilnehmer an den Südamerikaspielen (Argentinien)
Panamerikaspielesieger (Tischtennis)
Südamerikaspielesieger (Tischtennis)
Chinese
Argentinier
Geboren 1972
Mann